Влади́мир Константи́нов: Константинов, Владимир Александрович — российский генерал-лейтенант
 Константинов, Владимир Андреевич (род. 1956) — крымский российский политик.
 Константинов, Владимир Владимирович (1871—1928) — русский кораблестроитель.
 
 
 
 
 Константинов, Владимир Фёдорович (1921—1979) — советский военный лётчик, Герой Советского Союза.